Де́від Во́ун ():

 Девід Воун (гольфіст) (1948)
 Девід Воун (політик) (1873–1938)
 Девід Воун (футболіст) (1983)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок